Název Banský potok má více vodních toků:

 Banský potok (přítok Krížovianky) – pravostranný přítok Krížovianky na Slovensku v okrese Prešov
 Banský potok (přítok Ľupčice) – pravostranný přítok Ľupčice na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Banský potok (přítok Slané) – pravostranný přítok Slané na Slovensku v okrese Rožňava
 Banský potok (přítok Topľy) – levostranný přítok Topľy na Slovensku v okrese Bardejov